Шивия — название населённых пунктов:

Россия 
 Шивия — село в Калганском районе Забайкальского края.
 Шивия — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Шивия — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.